Naches (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
Naches (EO),  een televisieprogramma van de Nederlandse publieke omroep EO